Домінік Ван Рост була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ріта Гранде.

Вірхінія Руано Паскуаль виграла титул, перемігши у фіналі Алексію Дешом-Баллере з рахунком 6–1, 3–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Домінік Ван Рост (чвертьфінал)
  Оса Карлссон (чвертьфінал)
  Міріам Ореманс (2-ге коло)
  Петра Лангрова (чвертьфінал)
  Сара Пітковскі (півфінал)
  Аннабел Еллвуд (1-ше коло)
  Деніса Хладкова (1-ше коло)
  Юка Йосіда (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1997 Welsh International Open Draw

Welsh International Open 1997
Тур WTA 1997